Parastichtis grisea är en fjärilsart som beskrevs av Tutt 1892. Parastichtis grisea ingår i släktet Parastichtis och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
grisea